Redgrave kan syfta på:

 Redgrave, Suffolk – en by och civil parish i Mid Suffolk i Suffolk i England
 Familjen Redgrave – en brittisk släkt med skådespelare